Mama Said kan avse:

 Mama Said (låt) – en Metallicalåt
 Mama Said (album) – Lenny Kravitz andra album 
 Mama Said (The Shirelles) – en sång med The Shirelles